Die Abkürzung KWO steht für:

 Kabelwerk Oberspree oder den späteren volkseigenen Betrieb VEB KWO
 Kernkraftwerk Obrigheim
 BSG KWO Berlin, die Betriebssportgemeinschaft des Kabelwerks Oberspree
 Kraftwerke Oberhasli AG, ein Wasserkraftunternehmen in der Schweiz 
 Kunstgewerbe-Werkstätten Olbernhau GmbH
 KWO-Werkzeuge GmbH in Oberkochen
 KWO Dichtungstechnik GmbH aus Stephanskirchen mit dem eingetragenen Warenzeichen KWO

Kwo bezeichnet auch:

Gon (Längenmaß), ein altes vietnamesisches Längenmaß

KWO